M1918 Ford 3-Ton – amerykański prototypowy czołg lekki z okresu I wojny światowej
 Beretta M1918 – włoski pistolet maszynowy
 Browning M1918 – amerykański ręczny karabin maszynowy
 Mauser M1918 – niemiecki karabin przeciwpancerny
 Chauchat M1918 – francuski ręczny karabin maszynowy, wersja Chauchat Mle 1915 produkowana dla US Army